Hammerweiher heißen Seen:

 Großer Hammerweiher, See am Beginn des Namensabschnitts Arracher Bach der Wiesent (zur Donau) nahe Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Hammerweiher oder meist Hammersee (Bodenwöhr), See bei Bodenwöhr, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hammerweiher (Dinkelsbühl) oder Unterer Hammerweiher, See im Lauf des Ölgrabens (zur Wörnitz) bei Hammermühle, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hammerweiher (Ehingen), Weiher am Lauf des Moosgrabens bei Hammerschmiede, Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hammerweiher, früherer Name des Freudensees, See bei Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Hammerweiher (Kohlberg), See im Lauf des Röthenbachs bei Röthenbach, Markt Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hammerweiher (Lautenbach), Seengruppe im und am Lauf der Rotach (zur Wörnitz) nahe Lautenbach, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hammerweiher (Wangen im Allgäu), See im Lauf des zuvor Krebsbach genannten Mühlbachs (zur Oberen Argen) bei Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Kleiner Hammerweiher, See im Lauf eines rechten Zuflusses des Arracher Bachs kurz nach dem Großen Hammerweiher in der Gemeindegemarkung von Wiesenfelden

Siehe auch:
 Hammersee